Castel Santa Maria ima više značenja:
 Castel Santa Maria, Macerata
 Castel Santa Maria, Perugia